Zářnoočko je český rodový název pro několik druhů živorodkovitých ryb:
 Fluviphylax
 Hylopanchax
 Hypsopanchax
 Laciris
 Lamprichthys
 Lamprichthys tanganicanus – zářnoočko tanganické
 Pantanodon
 Plataplochilus
 Procatopus
 Procatopus similis – zářnoočko nigerijské